— японский турнир по быстрому го для молодых игроков, существовавший с 1969 по 2003 годы. Розыгрыш титула Синъэй проходил параллельно с основным чемпионатом по быстрому го. В соревнованиях могли принимать участие игроки до 30 лет ранга 7 дана и ниже. Турнир проходил в формате блиц, контроль времени составлял по 3 минуты основного времени каждому игроку и бёёми по 30 секунд на ход. Соревнования велись по системе плей-офф с участием 16 игроков. Спонсором турнира была компания TV Tokyo.

Обладатели титула

Примечания 

Титулы го
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1969 года
Исчезли в 2003 году
Соревнования по го в Японии
Появились в 1969 году в Японии